Claesson (variante : Claeson) est un patronyme suédois, dérivé du prénom Claes, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1889–1967), acteur suédois ;
 Fredrik Claesson (né en 1992), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Mattias Claesson (né en 1986), athlète suédois ;
  (né en 1965), rameur suédois ;
 Stig Claesson (1928–2008), écrivain, artiste visuel et illustrateur suédois ;
 Viktor Claesson (né en 1992), footballeur suédois.

Variante Claeson :
 Göran Claeson (né en 1945), patineur de vitesse suédois ;
 Sören Claeson (né en 1959), lutteur suédois.

Notes et références 

en:Claesson
sv:Claesson